Esta é uma lista das modalidades disputadas nas Universíadas de Verão e Inverno, organizadas pela Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU).

Universíadas de Verão

Universíadas de Inverno

Ver também
 Modalidades do Jogos Olímpicos
 Universíada

Referências

Universiadas
Universíadas
Modalidades